Skogstorp fait référence à deux localités de Suède :

 Skogstorp, dans la commune d'Eskilstuna.
 Skogstorp, dans la commune de Falkenberg.